Э́йтчисон () — английская фамилия. Известные носители:

 Эйтчисон, Гордон (1909—1990) — канадский баскетболист.
 Эйтчисон, Джек (род. 2000) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Селтик».
 Эйтчисон, Хелен (1881―1947) ― британская теннисистка, участница летних Олимпийских игр 1912 год.
 Эйтчисон, Шарлотта Эмма (род. 1992) — британская певица и автор песен, выступающая под сценическим именем Charli XCX.